Saint-Macaire est un toponyme qui peut désigner

Communes 
 Saint-Macaire (Gironde), commune française située dans le département de la Gironde
 Saint-Macaire (cépage), cépage de cette commune.
 Saint-Macaire-du-Bois, commune française située dans le département de Maine-et-Loire
 Saint-Macaire-en-Mauges, ancienne commune française située dans le département de Maine-et-Loire

Édifice 
 Monastère Saint-Macaire de Scété : monastère d'Égypte.
 Église Saint Macaire à Gand, Belgique.

Île 
 Île Saint Macaire, île italienne.

Homonymie de toponyme